Die Liste der FFH-Gebiete in Unterfranken bindet folgende Listen der FFH-Gebiete in unterfränkischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Aschaffenburg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Aschaffenburg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Haßberge
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Kitzingen
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Main-Spessart
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Miltenberg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Schweinfurt
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Schweinfurt
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Würzburg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Würzburg

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Unterfranken. Im Regierungsbezirk gibt es 99 FFH-Gebiete (Stand März 2016)

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Unterfranken
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Unterfranken
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Unterfranken
 Liste der Geotope in Unterfranken

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

!